Sauze steht für:

 Sauze, französische Gemeinde im Département Alpes-Maritimes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 Sauze di Cesana, italienische Gemeinde  in der Metropolitanstadt Turin, Region Piemont
 Sauze d’Oulx, Gemeinde  in der italienischen Metropolitanstadt Turin, Region Piemont